Анджей Воячек () — польский актёр театра, кино, радио и телевидения.

Биография 
Анджей Воячек родился 7 мая 1947 года в Миколуве. Дебютировал в театре в 1971 г. Актёрское образование получил в Государственной высшей театральной школе в Кракове, которую окончил в 1971 году. Актёр вроцлавских театров (Современный театр во Вроцлаве 1971—1974, Польский театр во Вроцлаве 1974—2000). Выступал в спектаклях «Театра телевидения» в 1975—1998 гг. и в телевизионной «Акадэмии стихотворения», был тоже автором многих радиопередач в «Польском радио». Умер 1 июня 2000 года во Вроцлаве.

Его брат — поэт Рафал Воячек.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Выпускники Государственной высшей театральной школы в Кракове